Chardonnay – biała odmiana winorośli
 Chardonnay – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Saône-et-Loire.